Визинтин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Визинтин, Бруно (1932—2015) — итальянский боксёр лёгких и средних весовых категорий.
 Визинтин, Омар (род. 1989) — итальянский сноубордист, выступающий в сноуборд-кроссе.